, une série télévisée américaine (1964-1967)
 12 O'Clock High: Bombing the Reich, un jeu vidéo